|-
| 119501 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119502 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119503 - || || 22 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119504 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119505 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119506 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119507 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119508 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119509 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119510 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119511 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119512 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119513 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119514 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119515 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119516 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119517 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119518 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119519 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119520 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119521 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119522 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119523 - || || 23 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119524 - || || 19 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119525 - || || 19 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119526 - || || 24 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119527 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119528 - || || 26 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119529 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119530 - || || 6 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119531 - || || 8 de novembre, 2001 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 119532 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119533 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119534 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119535 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119536 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119537 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119538 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119539 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119540 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119541 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119542 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119543 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119544 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119545 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119546 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119547 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119548 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119549 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119550 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119551 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119552 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119553 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119554 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119555 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119556 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119557 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119558 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119559 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119560 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119561 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119562 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119563 - || || 11 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119564 - || || 11 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119565 - || || 12 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119566 - || || 12 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119567 - || || 9 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119568 - || || 15 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119569 - || || 10 de novembre, 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 119570 - || || 11 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119571 - || || 12 de novembre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119572 - || || 15 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119573 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119574 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119575 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119576 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119577 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119578 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119579 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119580 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119581 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119582 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119583 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119584 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119585 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119586 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119587 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119588 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119589 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119590 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119591 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119592 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119593 - || || 14 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119594 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119595 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119596 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119597 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119598 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119599 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119600 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
9